Езерищенский сельсовет () — административная единица на территории Городокского района Витебской области Белоруссии. Административный центр — городской посёлок Езерище. Население — 1670 человек (2019).

История 
Образован 20 августа 1924 года как Рудненский сельсовет в составе Езерищенского района Витебского округа БССР. Центр — деревня Рудня. 9 октября 1929 года переименован в Езерищенский сельсовет, центр перенесён в деревню Езерище. С 12 октября 1929 года в составе Городокского района Витебского округа. После упразднения систему округов с 26 июля 1930 года в Городокском районе БССР. С 12 февраля 1935 года в составе восстановленного района с новым названием Меховский район. С 20 февраля 1938 года — в Витебской области. В 1939 году центр перенесён в деревню Рудня.

16 июля 1954 года в состав сельсовета вошла территория упразднённого Пылькинского сельсовета. Центр перенесён в Езерище. 4 октября 1957 года деревня Езерище получила статус городского посёлка. езерищенский сельсовет преобразован в Езерищенский поссовет.

4 сентября 2014 года Езерищенский поссовет преобразован в Езерищенский сельсовет. В состав сельсовет вошли 8 населённых пунктов Бычихинского сельсовета (агрогородок Лесогорская и деревни Авдейково, Кайки, Местечко, Панкры, Студёнка, Сурмино, Ткачи). 13 сентября 2018 года в состав сельсовета вошла часть упразднённого Руднянского сельсовета.

Состав 
Езерищенский сельсовет включает 25 населённых пунктов:

 Авдейково — деревня
 Бибино — деревня
 Болотница — деревня
 Водяники — деревня
 Горки — деревня
 Гуколы — деревня
 Дорохи — деревня
 Дубровки — деревня
 Езерище — городской посёлок
 Жуково — деревня
 Задрачье — деревня
 Кайки — деревня
 Кудины — деревня
 Лесогорская — агрогородок
 Ляховка — деревня
 Мартиненки — деревня
 Марченки — деревня
 Местечко — деревня
 Панкры — деревня
 Прудок — деревня
 Рудня — деревня
 Солодухи — деревня
 Студёнка — деревня
 Сурмино — деревня
 Ткачи — деревня

Упразднённые населённые пункты:

 Лобанёвка — деревня
 Синяки — деревня
 Щемели — деревня

Примечания

Ссылки 
 Езерищенский сельсовет
Городокский райисполком

Сельсоветы Городокского района (Витебская область)